Pingo steht für:
 eine Art Hügel, siehe Pingo
 Pingo (brasilianische Automarke), ehemalige brasilianische Automarke
 Pingo (uruguayische Automarke), ehemalige uruguayische Automarke
 eine portugiesische Kaffeespezialität, siehe Milchkaffee
 eine Comicfigur, siehe Petzi
 Tarcisio Lopes da Silva (* 1991), brasilianischer Fußballspieler

PINGO steht für:
 PINGO (Akronym für Peer Instruction for very large Groups), ein webbasiertes Voting-System für Lernende in großen Veranstaltungen wie z. B. Vorlesungen

Siehe auch:
 Pingo-Ruine, Spuren eines ehemaligen Pingos

Abkürzung